El término annona puede referirse a:
 Género Annona L., plantas de la familia de las Annonaceae que incluye la guanábana y la chirimoya.
 Annona, oficina del Imperio romano cuya función era paliar los efectos del hambre, comprando y repartiendo trigo, que estaba a cargo del praefectus annonae.
 Annona, diosa que personificaba la abundancia, diosa del suministro de grano a la ciudad de Roma.